est la formule brute de plusieurs isomères.

 Flavones
 diosmétine, numéro CAS 
 chrysoériol, numéro CAS 
 kaempféride, numéro CAS 
 Isoflavones
 pratenséine, numéro CAS 
 psi-tectorigénine, numéro CAS 
 tectorigénine, numéro CAS